Loubens (Ariège)
Loubens (Gironde)
ook:
Loubens-Lauragais, Haute-Garonne